Ка́невский уе́зд — административно-территориальная единица Киевской губернии Российской империи.

Уездный город — Канев.

История 
Уезд создан в 1796 году как Богуславский и до 1837 года его уездным городом было местечко Богуслав. В 1837 году уездным городом стал Канев, а в 1844 году поменяли и название уезда на Каневский. Украинские большевики в 1921 году уездным центром снова назначили Богуслав, и в 1922 году назвали уезд Богуславский. Состав уезда с царских времён не менялся.

География 
Уезд находился на востоке губернии. Площадь уезда составляла 3265 км².

Население 
По переписи 1897 года население уезда составляло 268 860 человек, в том числе в городе Канев — 8855 жителей.

Национальный состав 
Национальный состав по переписи 1897 года:
 малороссы — 238 436 чел. (88,7 %),
 евреи — 26 167 чел. (9,7 %),
 великороссы (русские) — 2618 чел. (1,0 %).

Административное деление 
На 1 января 1900 года Каневский уезд состоял из 8 местечек, 93 сёл, 58 деревень, 7 хуторов, 13 ферм, 2 посёлков, 1 фольварка, 6 экономий, 3 лесных участков, 2 железнодорожных станций и 3 железнодорожных будок — всего из 196 населённых пунктов. Все эти пункты были распределены в административном отношении между 2 мировыми посредниками, 3 становыми приставами, 18 волостными правлениями и 12 полицейскими урядниками. В судебно-мировом и следственном отношениях Каневский уезд был распределён на 4 судебно-мировых и 4 следственных участка.

Уезд делился на волости:
 Богуславская волость
 Велико-Прицковская волость
 Исайковская волость
 Козинская волость
 Корниловская волость
 Корсунская волость
 Куриловская волость
 Македонская волость
 Медвинская волость
 Ольховецкая волость
 Потокская волость
 Пустовойтовская волость
 Пшеничниковская волость
 Селищская волость
 Степанская волость
 Таганческая волость
 Трактомировская волость
 Шендеровская волость

Примечания

Литература 
 
 Список населённых мест Киевской губернии. Издание Киевского губернского статистического комитета. Киев, 1900.